

Аристанди — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Аристанди — село, Сарисуський район, Жамбильська область